All the Love in the World – canzone/singolo di Dionne Warwick del 1982
 All the Love in the World – canzone/singolo dei Corrs del 2001
 All the Love in the World – canzone dei Nine Inch Nails del 2005